В списке перечислены лидеры государств по состоянию на 1977 год. В том случае, если ведущую роль в государстве играет коммунистическая партия, указан как де-юре глава государства — председатель высшего органа государственной власти, так и де-факто — глава коммунистической партии.

Если в 1977 году в каком-либо государстве произошла смена руководителя, в списке указываются оба из них. В случае, если государство сменило флаг, указываются также оба флага.

Цветом выделены страны, в которых в данном году произошли смены власти вследствие следующих событий:
 Получение страной независимости;
 Военный переворот, революция, всеобщее восстание ;
 Президентские выборы;
 парламентские выборы, парламентский кризис;
 Смерть одного из руководителей страны;
 Иные причины.

Значимые события 
Для государств и их лидеров этот год отмечен следующими событиями:
 18 января — в авиакатастрофе под Сараево погиб глава правительства Югославии Джемал Биедич.
 20 января — Джимми Картер сменяет Джеральда Форда на посту президента США.
 3 февраля — в Аддис-Абебе убит председатель Временного военно-административного совета Эфиопии генерал Тэфэри Бенти. Его сменяет Менгисту Хайле Мариам.
 2 марта — Муаммар Каддафи устанавливает в Ливии «режим народной власти» и переименовывает страну в Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию.
 18 марта — в Браззавиле застрелен президент Народной Республики Конго Мариан Нгуаби.
 24 марта — после провала на парламентских выборах уходит в отставку премьер-министр Индии Индира Ганди.
 5 июня — после переворота на Сейшелах начинается многолетний период диктатуры Франса-Альбера Рене.
 27 июня — Джибути провозглашает независимость от Франции.
 5 июля — в Пакистане генерал Мухаммед Зия-уль-Хак свергает гражданское правительство президента Зульфикара Али Бхутто.
 16 — 21 июля — пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая реабилитировал Дэн Сяопина и восстановил его на всех постах в партии и государстве. Начался период перехода в его руки власти в Китайской Народной Республике.
 3 августа — скончался президент Кипра архиепископ Макариос.
 11 октября — в Сане убит президент Северного Йемена Ибрагим Хамди. Его место занимает начальник генерального штаба армии Ахмад Гашими.
 20 октября — в ходе военного переворота в Таиланде смещено гражданское правительство Танина Крайвичьена.
 11 ноября — распад Федерации Арабских Республик, инициированный Ливией.
 4 декабря — в Банги состоялась коронация императора Центральноафриканской Империи Бокассы I.

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Rulers.org

1977
1977 год